Der Begriff Friesenwall bezeichnet:

 Eine Befestigungsanlage des Zweiten Weltkriegs, siehe Friesenwall (Zweiter Weltkrieg).
 Eine für Nordfriesland typische Trockenmauer, siehe Friesenwall (Mauer).